Marongiu est un patronyme italien ou d'origine italienne.

Personnalités portant ce nom de famille 

 Jean-Pierre Marongiu (1957), ingénieur et écrivain français ;
 Marcel Marongiu, stylise français ;
 Omero Marongiu-Perria (1969), sociologue français.

Toponymie 

 Musée archéologique communal Giovanni Marongiu, à Cabras, en Sardaigne

Patronyme italien
Homonymie de personnes